Palaca ou Palaka foi um rei de Mágada e o segundo imperador da dinastia de Pradiota, dinastia que se estendeu num período de tempo que se prolongou entre o ano de 799 a.C. e o ano 684 a.C. Foi antecedido no trono por Pradiota e sucedido por Visachayupa.

Dinastia de Pradiota